Georges Durand peut désigner :
 Georges Durand d'Elecourt (1781-1859), un homme politique français ;
 Georges Durand (1855-1942), un archiviste et archéologue français ;
 Georges Durand (1864-1941), une personnalité sarthoise active dans le monde du sport et de l’automobile ;
 Georges Durand-Viel (1875-1959), un officier de marine français ;
 Georges Durand (1943-), un homme politique français.